Djuphån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djuphån (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (11,7 ha)
Djuphån (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,1 ha)
Djuphån, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (37,9 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn